Халперн () — еврейская фамилия, вариант фамилии Гальперин.

Известные носители:
 Халперн, Бенджамин (1912—1990) — американский историк.
 Халперн, Джефф (род. 1976) — американский хоккеист и тренер.